Sagu-de-jardim é o nome comum de duas plantas pertencentes à família botânica Cycadaceae:
 Cycas circinalis
 Cycas revoluta

Desambiguações de espécies
Cycas